Lycée Faidherbe steht für:

 Lycée Faidherbe (Lille), Schule in Lille, Frankreich
 Lycée Faidherbe, früherer Name des Lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, Schule in Saint-Louis, Senegal